Der Bodog.com World Grand Prix 2010 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 4. bis zum 10. Oktober 2010 zum 13. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum zehnten Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Phil Taylor. Sieger wurde James Wade, der das Turnier zum insgesamt zweiten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 11 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Wie im Vorjahr wurden insgesamt £ 350.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Für den World Grand Prix 2010 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 12 erstplatzierten Spieler der PDPA Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 4 bestplatzierten Spieler der PDPA Players Championship Order of Merit aus Irland und Nordirland, die keine der beiden vorgenannten Kriterien erfüllten und bei mindestens sechs Players Championships Turnieren teilgenommen hatten

Top 16 PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  Mervyn King
  Terry Jenkins
  Simon Whitlock
  Colin Lloyd
  Ronnie Baxter
  Adrian Lewis
  Mark Walsh
  Andy Hamilton
  Colin Osborne
  Gary Anderson
  Wayne Jones
  Paul Nicholson
  Kevin Painter

Top 14 Players Championship Order of Merit
  Vincent van der Voort
  Jamie Caven
  Denis Ovens
  Wes Newton
  Andy Smith
  Mark Dudbridge
  Co Stompé
  Alan Tabern
  Barrie Bates
  Steve Farmer
  Steve Brown
  Dennis Priestley

Top 4 Irland / Nordirland
  Brendan Dolan
  Mick McGowan
  William O’Connor
  John MaGowan

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Fernsehsender Sport1 die Veranstaltung. Dieser ist auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2010
Dartveranstaltung 2010
Dartwettbewerb in Dublin